Hosszú Ferenc (1960. – 2000. október 20.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A játékvezetői vizsga megszerzését követően, Somogy megyében különböző labdarúgó osztályokban szerezte meg a szükséges tapasztalatokat, 1993-ban lett országos NB. II-es, majd a legmagasabb osztály játékvezetőjeként 1998-ban debütálhatott az NB. I-ben. Az NB. I-be való kerülésének egyik követelménye volt, hogy testsúlyá csökkentse. A cél elérése érdekében rövid időn belül 25 kg körüli súlytól kellett megszabadulnia, ami sajnálatos módon nagyon megviselte szervezetének ellenálló képességét. Több első osztályú bajnoki mérkőzésen a fellépő túlterhelés következtében, a besűrűsödött vér miatt keringési és szívproblémák következtében összeesett. Egészségi okok miatt befejezte aktív nemzeti pályafutását.

NB. I-es mérkőzések száma: 10

Szabó S. András - Tolnai Pál: Bevezetés a modern sporttáplálkozásba című könyvükben általános szabályként határozzák meg, hogy egy versenyző egy év alatt összesen 20 kilónál többet semmiképpen se fogyasszon. Ennél nagyobb súlycsökkentés túlzott terhet ró a szervezetre, a sóvesztéssel is együtt járó dehidráció oerifériás keringési elégtelenséghez vezethet, csökken a keringő vér mennyisége, besűrűsödik a vér, amire a keringési és az emésztőrendszer reagál a legérzékenyebben.

Jegyzetek

Források
 
 
 HVG - 2008. augusztus 9. 32. szám: Olimpikonok súlycsökkentési kínjai

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1960-ban született személyek
2000-ben elhunyt személyek
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők